Уильям Марк «Билл» Фагербакки (; род. 4 октября 1957, Фонтана) — американский актёр озвучивания. Знаменит как голос Патрика Стара из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Биография 
Билл Фагербакки родился 4 октября 1957 года в городе Фонтана, штат Калифорния, и переехал в город Руперт, штат Айдахо в юности. В 1975 году он окончил среднюю школу Minico в Руперте, где он выступал за спартанцев по трём видам спорта: футболу, баскетболу и легкой атлетике.

Несмотря на то, что у него было несколько предложений по стипендии для обучения в колледже футбола, в том числе в школах Pac-8, он решил остаться в штате и поступил в Университет Айдахо в Москоу. Он был защитником «Вандалов» и получил билет в красную рубашку в 1976 году, но был задействован в четвертой игре второго сезона. «Вандалы» пошли 7-4 в 1976 году, их первый победный сезон за пять лет, и 5-2 в семи играх, которые начал Фагербакки. Главный тренер Эд Троксель планировал перевести его в атакующую линию в 1977 году, но травма колена во время весенних тренировок положила конец спортивной карьере Фагербакки, и он сосредоточился на театре. («Вандалы» проиграли 3-8 в 1977 году, и Троксель был уволен; затем 2-9 в 1978 году при Джерри Дэвиче, одной из побед стало поражение за «неявку»).

Первая театральная роль Фагербакки была в постановке «Годспелл» в кампусе. Он был членом братства Дельта Тау Дельта и получил степень бакалавра в 1981 году в результате «двух лет футбола и четырёх лет обучения в школе». Позже он учился в аспирантуре Южного методистского университета в городе Даллас, штат Техас.

Карьера 
Билл Фагербакки появлялся на телевидении в таких ролях, как помощник тренера Даубер Дыбински в телесериале «Тренер», а также в фильмах, в том числе фильм «Забавная ферма». У него была роль умственно отсталого Тома Каллена в мини-сериале Стивена Кинга 1994 года «Противостояние». В 1999 году он сыграл офицера Карла Мецгера в оригинальном сериале HBO «Тюрьма Оз». С 1999 года он озвучивал Патрика Стара для мультсериала Nicktoons «Губка Боб Квадратные Штаны». Его персонаж в телесериале «Тренер» был основан на бывшем помощнике тренера в Айдахо, аспиранте по прозвищу «Тунец».

В 2007 году он сыграл эпизодическую роль в телесериале «Герои» в роли Стива Густавсона в эпизодах «Run» и «Unexpected». В 2009 году он снялся в фильме «Тело Дженнифер». Он также сыграл роль Марвина Эриксена-старшего в ситкоме CBS «Как я встретил вашу маму». В 2012 году он сыграл эпизодическую роль в телесериале «Дурман».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 4 октября
Родившиеся в 1957 году
Родившиеся в Фонтане
Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры США
Выпускники Айдахского университета